Somló Ferenc (1918–2009) színművész
 ifj. Somló Ferenc (1949–2005) színművész